Old State House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Old State House (Arkansas), ID-Nr. 69000037
 Old State House (Connecticut), ID-Nr. 66000878
 Old State House (Massachusetts), ID-Nr. 66000779
 Old State House (Newport, Rhode Island) (auch Old Colony House), ID-Nr. 66000014
 Old State House (Providence, Rhode Island), ID-Nr. 70000092

Siehe auch:
 Old Statehouse